Карими () — иранская и афганская фамилия. Известные носители:

 Карими, Али (род. 1978) — иранский футболист.
 Карими, Али (род. 1994) — иранский футболист.
 Карими, Сахра (род. 1983) — афганский кинорежиссёр.
 Карими, Фатих (1870—1937) — татарский советский писатель, педагог-просветитель, журналист, общественный деятель.
 Карими, Хамидулла (род. 1991) — афганский футболист, игрок клуба Туфан Харирод.
 Карими Сибаки, Махмуд (род. 1978) — иранский футболист, нападающий.